Mbodji ist der Familienname folgender Personen:
Kara Mbodji (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Seydou Norou Mbodji (* 1979), mauretanischer Fußballspieler